John Merrick (golfer), een Amerikaans golfprofessional
 Joseph Merrick, beter bekend als The Elephant Man